Владимир Ма́монтов:
 Мамонтов, Владимир Константинович (род. 1952) — советский и российский журналист, президент редакции газеты «Известия».
 Мамонтов, Владимир Петрович (1866—1916) — русский генерал от артиллерии, инспектор артиллерии 5-й армии.